Classe U – classe di cacciatorpediniere della marina militare britannica
 Classe U – classe di sommergibili della marina militare britannica